A Royal Divorce est le titre de plusieurs œuvres :
 A Royal Divorce, film d'Alexander Butler (1926) ;
 A Royal Divorce, film de  Jack Raymond (1938).